Amaethon, dans la mythologie celtique galloise est le fils de Dôn. Son nom provient du gaulois « Ambactos » qui signifie serviteur, en gallois, il a le sens de cultivateur, ce qui en fait un dieu agraire.

Éléments mythologiques 

Il a une sœur Arianrhod et quatre frères : Gwydion à qui il enseigne la magie selon les triades galloises, Hyveidd, Gofannon et Gilfaethwy. Dans le Kat Godeu (Le Combat des arbrisseaux), poème faussement attribué à Taliesin, mais en réalité plus tardif, Amaethon vole un chien, un vanneau et un chevreuil à Arawn, le roi de l’Annwvyn, ce qui provoque une guerre. Gwydion use de sa magie pour transformer les arbres en guerriers et assurer la victoire aux fils de Don. Il apparaît aussi dans le conte Kulhwch et Olwen où il est le seul capable d’araser un fourré, d’enlever les racines du terrain, de labourer le champ et de l’ensemencer. Cet exploit permet à Kulhwch d’obtenir la main d’Olwen.

Sources 

 Anonyme, Les Quatre branches du Mabinogi, traduit du gallois, présenté et annoté par Pierre-Yves Lambert, Gallimard « L’aube des peuples », Paris, 1993

Bibliographie 

Divinité celte
Mythologie celtique galloise
Divinité liée à l'agriculture